Owen Jones (1809-1874) – architetto, disegnatore e scrittore inglese
 Owen Jones (1819-1878) – politico statunitense
 Owen Wynne Jones (1828-1870) – poeta gallese
 Owen Jones (1871-1955) – calciatore gallese
 Owen Thomas Jones (1878-1967) – geologo gallese
 Owen Jones (1890-1964) – politico statunitense
 Owen Jones (1984) – giornalista britannico
 Owen Bennett-Jones (...) – giornalista britannico